

Patronymes 
 Jun Hamamura (1906-1995), acteur japonais ;
 Yoshiyasu Hamamura (-), directeur de la photographie et monteur japonais.